Vicente Moreno puede referirse a:

 Vicente Moreno Baptista (1773-1810), guerrillero de la Guerra de la Independencia Española y capitán del ejército regular; o
 Vicente Moreno Peris (1974-), exfutbolista español.

en:Vicente Moreno